Paraplatypeza är ett släkte av tvåvingar. Paraplatypeza ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampflugor
Paraplatypeza